Na Argentina: Ruta Nacional 5, uma rodovia radial.
 Na Bolívia: Ruta 5 da Rede Vial Fundamental.
 No Chile: Ruta CH-5.
 No México: Carretera Federal 5.
 No Uruguai: Ruta 5.

Desambiguação